Константи́н Анато́льевич Сац () — российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по горнолыжному спорту на Олимпиаде в Турине. Мастер спорта России международного класса (горнолыжный спорт). Чемпион России в скоростном спуске (2002, 2005) и в супергиганте (2002, 2003). Серебряный (2004 — скоростной спуск и супергигант) и бронзовый (2002 — слалом-гигант, 2003 — скоростной спуск) призёр чемпионатов России. Победитель Кубка России (2011—2012).
 
Тренеры — В. С. Корнелиус (первый тренер), В. И. Макеев, Илья Латышев (на ОИ 2006). Выступал за ФСО профсоюзов «Россия» и г. Красноярск, сейчас не соревнуется.
 
На Олимпиаде в Турине занял 27 место (супергигант), 40 место (скоростной спуск), в слалом-гиганте не финишировал. В составе сборной России по горным лыжам до 2007 года, выведен из состава решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) согласно заявлению спортсмена.
 
Выпускник Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета.

Ссылки 
 Константин Сац на сайте infosport.ru
 Константин Сац на сайте kraysport.ru
 Константин Сац на сайте 24news.ru

Примечания 

Горнолыжники России
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы России по горнолыжному спорту
Спортсмены Красноярска
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Сибирского федерального университета